Miejscowości w USA:
 Huntsville – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Madison
 Huntsville – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Madison
 Huntsville – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Randolph
 Huntsville – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Logan
 Huntsville – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Scott
 Huntsville – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Walker
 Huntsville – miejscowość w stanie Utah, w hrabstwie Weber
Gminy w USA:
 Huntsville (ang. Huntsville Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Schuyler
 Huntsville (ang. Huntsville Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Reno
 Huntsville (ang. Huntsville Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Polk
 Huntsville (ang. Huntsville Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Rockingham

Miejscowości w Kanadzie:
 Huntsville w Ontario